Quindío ili 

 Kolumbija
 Quindío (rijeka)
 Quindío (departman)
 Quindío (pleme)